Límnai kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Límnes (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Argolídos, 
 Límnes (ort i Grekland, Kreta, Nomós Lasithíou), 

Robotskapade Greklandförgreningar